Il singolare del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Roberto Jabali che ha battuto in finale Alejandro Hernández 6-2, 4-6, 6-1.

Teste di serie 

 Jean-Philippe Fleurian (semifinali)
 João Cunha e Silva (quarti di finale)
 Alejandro Hernández (finale)
 Roberto Jabali (Campione)

 Albert Chang (primo turno)
 Eyal Ran (quarti di finale)
 Óscar Ortiz (primo turno)
 Patricio Arnold (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 1996